Аквариумный термометр — это прибор для измерения температуры воды в аквариуме.

Аквариумный термометр используется для контроля температуры в аквариуме. Обычно устанавливается на чистой и ровной поверхности в среднем слое воды и доступном для визуального наблюдения месте, где есть небольшой ток воды, но не вплотную к обогревателю.

Устанавливаемый внутри аквариума

Жидкостный термометр 
В качестве индикатора температуры используется спирт с примесью красного красящего вещества. Ртуть не используется.
Принцип действия основан на изменении объёма спирта при изменении температуры окружающей среды.
Состоит из стеклянной колбы с температурной шкалой, на которой расположена еще одна колба, частично наполненная спиртом.
С помощью присоски крепится к стенке аквариума.

Недостатки:
 Хрупкий
 Плохо устанавливается на неровную поверхность

Преимущества:
 Низкая стоимость

Электронный термометр с внешним электрическим датчиком температуры 
В качестве индикатора температуры используется дисплей.
Принцип действия основан на изменении сопротивления проводника (датчика температуры) при изменении температуры окружающей среды.
Состоит из проводника, который соединен электрическим проводом с корпусом. В корпус встроен дисплей для отображения температуры в цифровом виде.
Датчик температуры может крепиться с помощью присоски внутри аквариума.

Недостатки:
 Необходима периодическая замена элемента питания
 Высокая цена

Преимущества:
 Высокая точность
 Возможно наличие дополнительных функций (например, звуковой сигнализатор критичных для аквариума температур).

Устанавливаемый с внешней стороны аквариума

Клеящийся гибкий термометр 
В качестве индикатора используется термочувствительная краска.
Принцип действия основан на свойстве некоторых веществ изменять свою кристаллическую структуру и цвет при нагревании.
Состоит из гибкой подложки на полимерной основе, с одной стороны которой нанесено клеящееся вещество, а с другой - термохимическая краска в виде шкалы температур.

Недостатки:
 Затруднено перемещение на новое место. Количество таких перемещений ограничено
 Низкая точность показаний температуры
 Показания температуры могут зависеть от температуры воздуха возле аквариума

Преимущества:
 Устойчив к повреждениям
 Идеален для установки на неровную поверхность

Электронные термометр с встроенным электрическим датчиком температуры 
В качестве индикатора температуры используется дисплей.
Принцип действия основан на изменении сопротивления проводника (датчика температуры) при изменении температуры окружающей среды.
В водозащитный корпус встроен дисплей для отображения температуры в цифровом виде и датчик температуры. Крепится с помощью присоски внутри аквариума.

Недостатки:
 Необходима периодическая замена элемента питания
 Высокая цена
 Плохо устанавливается на неровную поверхность
 Затруднена установка в запущенный аквариум

Преимущества:
 Высокая точность

См. также 
 Аквариумный обогреватель

Литература 
 М. Бейли, П.Бергресс. Золотая книга аквариумиста . Полный справочник по уходу за пресноводными тропическими рыбами
 Мартин Сандер. Техническое оснащение аквариума .

Ссылки 
 Аквариумный градусник  (блог)

Аквариумистика
Термометры